Іспанець Рафаель Надаль захистив свій титул і став шестиразовим чемпіоном Франції.

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2011 у тенісі